Ljestvice liga petog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2015./16.

Međužupanijska liga Zagreb 

 Izvori:  
 Zagrebački rukometni savez, Glasnik

Poveznice 
 Premijer liga 2015./16.
 1. HRL 2015./16.
 2. HRL 2015./16.
 3. HRL 2015./16.
 Hrvatski kup 2015./16.

Izvori 
 
  

2015-16
m-5